Santiago González e Andrés Molteni erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati in semifinale da Marcelo Arévalo e da Jean-Julien Rojer.

In finale Marcelo Arévalo e Jean-Julien Rojer hanno battuto Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (campioni)
   Tim Pütz /   Michael Venus (ritirati) 

  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (finale) 
  Santiago González /  Andrés Molteni (semifinale)

Wildcard 

  Filip Bergevi /  Petros Tsitsipas (primo turno)

  Leo Borg /  Simon Freund (primo turno)

Ranking protetto 

  Łukasz Kubot /  Philipp Oswald (quarti di finale)

Alternate 

  Pavel Kotov /  Aleksandr Ševčenko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2022